«Де́вочка и э́хо» («Последний день каникул», ) — советский художественный фильм, снятый на Литовской киностудии в 1964 году по мотивам рассказа Юрия Нагибина «Эхо». Прокат — 5,8 млн зрителей.

На примере детской дружбы картина поднимает важные нравственные вопросы о предательстве и благородстве, о жестокости и справедливости.

В этом фильме впервые снялась Лина Бракните.

Сюжет 
Вика гостит последний день y своего дедушки-рыбака. Сегодня должен приехать её отец, но уезжать ей не хочется. Утром дед уходит в море проверять сети, а Вика бродит по берегу и разговаривает со своими друзьями-скалами.

На берегу местная ребятня выбирает вожака. Вика замечает, что заводила обманывает приятелей, и его обман раскрывает. Позже она знакомится с Романом, который только на один день приехал на побережье и никого не знает. Вика проникается к нему доверием, ведёт в скалы и делится своей коллекцией голосов эха.

Во время купания мальчишки из мести прячут Викино платье. Опасаясь их насмешек, Роман не осмеливается нарушить запрет вожака и принести его девочке, так что ей приходится голой пройти сквозь строй мальчишек. Поравнявшись с Романом, она называет его трусом. 

С целью реабилитации Роман ведёт ребят в скалы, чтобы похвастаться полученной от девочки тайной, но эхо молчит. Приехавший за Викой отец встречает в скалах плачущего Романа, которого мальчишки за враньё чуть не побили. Вдвоём они пытаются вызвать эхо снова, но оно по-прежнему молчит.

Чтобы восстановить после предательства Романа доверие к людям, Вика звонит по телефону на случайные номера, а перед отъездом берёт с отца клятву вернуться сюда на следующий год. Роман, переживающий ссору с Викой, пытается доказать ей, что он не трус, но Вика его не простит.

Натурные съёмки проходили в Коктебеле, на склонах вулкана Карадаг и у сфинксов Каралезской долины (Бахчисарай)

Создатели 
 Автор сценария — Юрий Нагибин, Анатолий Черченко, Арунас Жебрюнас
 Режиссёр-постановщик — Арунас Жебрюнас
 Оператор-постановщик — Йонас Грицюс
 Художник-постановщик — Альгирдас Ничюс
 Композитор — Альгимантас Бражинскас
 Звукооператоры — П. Липейка, С. Вилькявичус

Дубляж 
Фильм дублирован на киностудии Ленфильм
 Режиссёр дубляжа — Т. Родионова
 Звукооператор — С. Шумячер

Роли исполняют и дублируют 
 Лина Бракните — Вика (Л. Петрова)
 Валерий Зубарев — Роман (В. Садовников)
 Бронюс Бабкаускас — отец Вики
 Каарел Карм — дедушка

Награды, номинации, фестивали 
 Специальная премия жюри XVIII Международного кинофестиваля в Локарно «Серебряный парус» (1965).
 Большая премия жюри VI Международной встречи фильмов для молодёжи в Канне (1965)
 На V кинофестивале республик Прибалтики, Белоруссии и Молдавии (1965) удостоены премий: А. Жебрюнас — за режиссуру; И. Грицюс — за операторское мастерство.
 Премия Ленинского комсомола Литовской ССР за 1970 год присуждена режиссёру А. Жебрюнасу за постановку фильмов для детей и юношества, в том числе и за фильм «Девочка и эхо»

Примечания

Ссылки 
 «Девочка и эхо» на сайте Кино-Театр.ru

Фильмы Арунаса Жебрюнаса
Фильмы-драмы СССР
Детские фильмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы Литовской киностудии
Экранизации произведений Юрия Нагибина
Фильмы СССР 1964 года